Der Challenger Eckental 2020 war ein Tennisturnier, das vom 2. bis 8. November 2020 in Eckental stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2020 und wurde in der Halle auf Teppich ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 126 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 119 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 108 kB)

ATP Challenger Tour 2020
Tennisturnier in Eckental